Greiser ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Greiser (1897–1946), deutscher Politiker und nationalsozialistischer Kriegsverbrecher
 Dirk Greiser (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Georg Greiser (1875–1965), deutscher Industrieller, siehe: Greiserwerke
 Peggy Greiser (* 1970), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Senat Greiser, Landesregierung von Danzig 1934–1939
 Kreiser